Bison — латинська назва роду Бізон.
 GNU Bison — генератор синтаксичних аналізаторів
загального призначення.
 Bison (САУ) — німецька самохідна артилерія (САУ).